Dowmham – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Little Downham
 Downham – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Downham – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Downham – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Downham – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Downham Market – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Downham West – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Santon Downham – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)